Städtische Bühnen sind Bühnen in der Hand von Städten (Stadttheater) im Unterschied zu den staatlichen Theatern (Staatstheater), den Landesbühnen und den privatwirtschaftlichen Betrieben. Oft bezeichnet der Begriff einen gemeinsamen Betrieb relativ unabhängiger Sparten oder Theatergebäude.

Beispiele

Deutschland 
 Städtische Bühnen Augsburg, ehemaliger Name, heute Theater Augsburg
 Theater Dortmund
 Altes Stadttheater Eichstätt
 Theater Erfurt 
 Städtische Bühnen Frankfurt
 Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau
 Städtische Bühnen Heidelberg
 Stadttheater Heilbronn
 Bühnen der Landeshauptstadt Kiel
 Bühnen der Stadt Köln
 Vereinigte Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach
 Schauspiel Leipzig
 Städtische Bühne Lahnstein
 Mittelsächsisches Theater, ehemals Stadttheater Freiberg und Döbeln
 Städtische Bühnen Münster
 Städtische Bühnen Nürnberg
 Städtische Bühnen Osnabrück
 Theater Chemnitz 
 Theater Plauen-Zwickau 
 Theater Regensburg 
 Städtische Bühnen Wuppertal

Österreich 
 Stadttheater Grein
 Altes Stadttheater Steyr

Theatername